

Населені пункти та їхні частини

 Ґутув — село в гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ґутув — село в гміні Острув-Велькопольський Островського повіту Великопольського воєводства
 Ґутув — частина села Янчеви в гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства

Примітки